Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český sesterský pár Karolína a Kristýna Plíškovy, jehož členky se turnaje nezúčastnily.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený černohorsko-lichtenštejnský pár Danka Kovinićová a Stephanie Vogtová, který ve finále zdolal španělsko-české turnajové jedničky Laru Arruabarrenovou s Lucií Hradeckou výsledkem 4–6, 6–3 a [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Lara Arruabarrenová /  Lucie Hradecká (finále)
  Alicja Rosolská /  Laura Siegemundová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  Aleksandra Krunićová (čtvrtfinále)
  Janette Husárová /  Kateřina Siniaková (odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2015
WTA Tour 2015